Ett snapsglas eller nubbeglas är ett servisglas avsett för snaps. 

Glaset innehåller runt 5 centiliter. En klassisk modell av snapsglas är konformat och har ett långt ben med rund fot.

Externa länkar
Bilder på spisa.nu
Brännvinsglas på Digitalt Museum

Dryckeskärl